GHU ist die Abkürzung für:

 Gesellschaft für Hygiene und Umweltmedizin, ein Verein mit Sitz in Berlin
 Gesellschaft Haus der Universität Kaiserslautern, ein  Förderverein für die Technische Universität Kaiserslautern
 Gualeguaychu Airport in Argentinien, nach dem IATA-Flughafencode

GHU